Котковский  () — польская фамилия.

Известные носители 
 Котковский, Анджей (род. 1940) — польский кинорежиссëр, сценарист и актëр.
 Котковский, Владислав (около 1836—1866) — польский повстанец, участник январского восстания 1863 года, один из организаторов и руководителей Кругобайкальского восстания (1866).
 Котковский, Влодзимеж (1942—2011) — польский  художник, график, педагог.
 Котковский, Кацпер (1814—1875) — польский католический священник.
 Котковский, Михал (род. 1998) — польский бегун на короткие дистанции.
 Котковский, Юлиан — филолог XIX века.